Сентий (Sentius) може да се отнася за:

 Гай Сентий Сатурнин (претор), претор на Македония 88 пр.н.е.
 Гай Сентий Сатурнин (консул 19 пр.н.е.), консул 19 пр.н.е.
 Гай Сентий Сатурнин (консул 4 г.), син на консулa от 19 пр.н.е.
 Гней Сентий Сатурнин (консул 4 г.), суфектконсул 4 г., син на консулa от 19 пр.н.е.
 Гней Сентий Сатурнин (консул 41 г.), консул 41 г.
 Гней Сентий Абурниан, суфектконсул 123 г.
 Сентий (град, Калифорния), град в окръг Сан Диего, щат Калифорния, САЩ

Вижте също 
 Сентинум, древен град в регион Марке, Централна Италия
 Битка при Сентинум, между римляни и самнити и гали 295 пр.н.е.